Con jingle puede referirse a:

 Jingle, un eslogan memorable, unido a una melodía pegajosa, utilizada mayormente en radio y en comerciales de televisión.
 Jingle (protocolo), la extensión VoIP al protocolo XMPP usado por Google Talk.
 Jingle Bells, una popular canción navideña.
 Jingle All the Way, película de 1996.